

Patronyme 

 Francesco Geminiani, violoniste et compositeur italien
 Raphaël Géminiani, coureur cycliste français